Чемпионат мира по хоккею с мячом 1971
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1971